Epimenides ist:
 ein griechischer Philosoph, siehe Epimenides
 der ursprüngliche Name des mythologischen Heros Buzyges
 ein Krater der Mondvorderseite, siehe Epimenides (Mondkrater)